Синьга — водоплавающая птица семейства утиных.

Реки 
 Синьга (приток Бочанки) — река в Тюменской области.
 Синьга (приток Ваи) — река в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской и Кировской областях.
 Синьга (приток Кубани) — река в Костромской, Ивановской и Нижегородской областях.
 Синьга (приток Сергозера) — река в Мурманской области.

Топоним 
 Синьга — деревня, Юргинский район, Тюменская область, Россия